World Series of Snooker 2008: Moscow — профессиональный не рейтинговый снукерный турнир, который проходил в Москве, Россия, с 22 по 23 ноября 2008 года. Это четвёртый турнир в серий World Series of Snooker 2008/2009.

Победителем стал Джон Хиггинс, обыгравший в финале Дин Цзюньхуэйу со счётом 5–0.

Игроки 

Профессионалы:
  Джон Хиггинс
  Дин Цзюньхуэй
  Марк Селби

Уилдкарды:
  Анна Мажирина
  Шахар Руберг
  Сергей Васильев
  Руслан Чинахов
  Сергей Исаенко

Результаты

Примечания 

World Series of Snooker 2008/2009